Honvéd se poate referi la:
 Honvédség (dezambiguizare), armata Ungariei
 Budapest Honvéd FC, o echipă de fotbal din Ungaria
 Budapesti Honvéd SE (echipă de polo masculin), o echipă de polo din Ungaria
 Budapesti Honvéd (baschet), o echipă de baschet din Ungaria
 Szegedi Honvéd SE, un club de fotbal din Szeged

Dezambiguizare